O Grupo de Resposta Especial (GRE), foi criado em 2005 e era a unidade de operações policiais especiais, subordinada ao Departamento Estadual de Operações Especiais - DEOESP, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, criada em 2004 para emprego em diligências de alto risco, que exijam treinamento especializado.

No Centro de Treinamento de Taquaril, região leste de Belo Horizonte, era desenvolvida pelos Policiais, exercícios de progressão em áreas de risco, de simulação de estressantes combates reais, de incursões em estabelecimentos prisionais, de captura de criminosos mediante negociação e outros treinamentos, durante o período mínimo de um ano, quando adquirem o compatível condicionamento físico e mental.

O GRE possuía um efetivo de trinta agentes, vinte e cinco viaturas e um helicóptero, e era equipado com armas modernas, como fuzis HK, submetralhadoras HK-MP5K, espingardas Benelli cal. 12 e pistolas cal. 40, que o habilitam a atuar em consonância com o plano de emprego da unidade.

O GRE foi extinto no ano de 2009 após políticas adotadas pelo Governo de Minas Gerais na época.

Após a extinção do GRE, alguns dos servidores retornaram ao DEOESP, outros de juntaram ao GPR - Grupo de Pronta Resposta, que é composto por Investigadores da extinta PUMA - Patrulha Unificada Metropolitana de Apoio e também do extinto GADI - Grupo de Apoio ao Departamento de Investigações.

Atualmente o GPR possui sede dentro da Delegacia de Polícia de Eventos, atendendo demanda de apoio policial 24h por dia.

Ver também 
 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Tropas de elite policiais civis do Brasil